RAM je lahko:
 Bralno-pisalni pomnilnik (angleško Random Access Memory)
 Bralno-pisalni stroj (angleško Random Access Machine)
 RIM-116 ''Rolling Airframe Missile
 RAM Racing, ekipa Formule 1
 relativna atomska masa

Glej tudi 
 Ram